Halstead – comune del Regno Unito e dell'Inghilterra nell'Essex
Halstead – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Kent
Halstead – comune degli Stati Uniti d'America nel Kansas